Jméno a příjmení Jan Charvát má více nositelů:

 Jan Damascén Charvát (1712–1782), slovenský literárně činný františkán
 Jan Charvát (herec) (1905–?), český herec
 Jan Charvát (politolog) (* 1974) – český politolog a politický sociolog
 Jan Charvát (spisovatel) (* 1976) – reportér, publicista, spisovatel a komunikační expert